Seneca é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Seneca (Nova Iorque)
 Condado de Seneca (Ohio)

Desambiguação